Entente, palabra francesa usada para denotar un pacto, entendimiento o alianza, puede referirse a:

Política y diplomacia 

 Entente cordiale, tratado de no agresión y regulación de la expansión colonial entre el Reino Unido y Francia (1904).
 Triple Entente, pacto integral conformado por la alianza franco-rusa, la Entente cordiale y el acuerdo ruso-británico de 1907 (1914).
 Pequeña Entente, alianza entre Checoslovaquia, Reino de Rumanía y el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos como resultado de la Primera Guerra Mundial (1920).
 Entente de los Balcanes, pacto firmado por Yugoslavia, Rumanía, Turquía y Grecia (1934).
 Entente báltica, tratado firmado entre Estonia, Letonia y Lituania (1934).
 Entente anglo-rusa, acuerdo de resolución de las disputas coloniales entre Gran Bretaña y el Imperio ruso sobre Persia, Afganistán y el Tíbet (1907).
 Entente anticomunista internacional, organización anticomunista con sede en Ginebra que existía entre 1924 y 1950.
 Consejo de la Entente, foro de cooperación regional de África Occidental fundado en 1959 por Costa de Marfil, Níger, Burkina Faso y Benín.
 Entente frugale, cooperación entre el Reino Unido y Francia en materia militar (anunciada en 2010).

Deporte 

 Entente de Collo, club de fútbol profesional de Argelia.
 Entente Sportive de Sétif, club de fútbol profesional de Argelia.
 ASC Entente, equipo de fútbol de Mauritania.
 Entente Boulet Rouge, equipo de fútbol de las Islas Mauricio.
 Entente Sannois Saint-Gratien, club de fútbol francés de Saint-Gratien.
 Entente II, equipo de fútbol de Togo.

Otros 

 Entente Européenne, organización europea de criadores de pequeños animales domésticos.
 Entente Florale Europe, competición europea en el ámbito de la horticultura establecida para promover el entorno rural europeo.